British Open — профессиональный снукерный турнир. Один из старейших рейтинговых турниров (с 1985), однако предыстория началась ещё в 1980, когда турнир был нерейтинговым. Последний турнир был проведён в сезоне 2004/2005.

В 1984 было 27 участников, которых разделили на 9 групп. Победители групп играли три полуфинала, затем трое разыграли финал по круговой системе.

Турнир часто менял спонсоров, иногда не находя таковых. Проводился в ноябре. Перед сезоном 1999/2000 было принято решение о перенесении на конец сезона. В результате в 1999 году состоялись два турнира, один в апреле (сезон 1998/1999), другой в сентябре (сезон 1999/2000).

В 1992 состоялся первый максимальный брейк в исполнении Джеймса Уоттаны.

Стив Дэвис был пятикратным чемпионом турнира (с учётом «дорейтингового» статуса), Стивен Хендри и Джон Хиггинс владели трофеем четырежды.

Последний турнир с таким названием состоялся в 2004 году, победителем тогда стал Джон Хиггинс.

Победители 

* Финал разыграли победители трёх полуфиналов по круговой системе.

Ссылки 
 Top-snooker о турнире British Open 
 Архив снукера Криса Тернера 

British Open